Солда́тка — женская форма слова солдат либо жена (вдова) солдата, ушедшего на войну. Также топоним:

Населённые пункты 
 Солдатка — село Красногвардейского района Белгородской области.
 Солдатка — деревня Знаменского района Омской области.
 Солдатка — посёлок Нижнесергинского района Свердловской области.

Реки 
 Солдатка (приток Белой) — в Алтайском крае
 Солдатка (приток Камелика) — в Саратовской области
 Солдатка (приток Кумзаса) — в Кемеровской области
 Солдатка (приток Самары) — в Оренбургской области
 Солдатка (приток Таловой) — в Западно-Казахстанской области

Песня 
 Солдатка — военная песня Виктора Резникова на стихи Сергея Острового.

Фильм 
 «Солдатка» — советский фильм 1959 года режиссёра и сценариста Владимира Денисенко.
 «Солдатки» — советский фильм 1977 года режиссёра и сценариста Валентина Казачкова.